Guatemala puede referirse a:

República de Guatemala, país de América Central.
Departamento de Guatemala, departamento central de la República de Guatemala, donde se ubica la capital del país.
Ciudad de Guatemala, también llamada Nueva Guatemala de la Asunción, capital de dicho país centroamericano.
Antigua Guatemala, ciudad colonial de la República de Guatemala y antigua capital de este país, también llamada Santiago de los Caballeros de Guatemala y declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1979.
Capitanía General de Guatemala, entidad territorial del Imperio español que formó parte del Virreinato de Nueva España.
Guatemala, barrio de San Sebastián, Puerto Rico.